Hartwiss ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäus Anhorn von Hartwiss (1616–1700), evangelisch-reformierter Pfarrer und Historiker aus der Schweiz
 Sylvester Samuel Anhorn von Hartwiss (1659–1736), Mediziner und Stadtphysikus von St. Gallen.

Siehe auch:
 Hartwiss-Eiche